En matemàtiques, donat un subconjunt S d'un conjunt parcialment ordenat (P, <), el suprem de S, si existeix, és l'element mínim de P que és major o igual a cada element de S. En altres paraules, és la mínima de les cotes superiors de S. El suprem d'un conjunt S comunament es denota sup(S).

Propietats 
 Si el suprem existeix, llavors és únic.
 , si és que aquests suprems existeixen.
 Un conjunt té màxim, si i només si conté al seu suprem.

Exemples 
 En el camp dels nombres reals, tot subconjunt no buit, fitat superiorment té suprem.

Vegeu també 
 Roger Paman

Referències 

 Rudin, Walter,  Principles of Mathematical Analysis, Third Edition , McGraw-Hill, 1976.
 Supremum  (en  PlanetMath.org )
 

Teoria de l'ordre